Korn – gruppo musicale nu metal statunitense
 Korn – album in studio del 1994 del gruppo omonimo
 Korn – personaggio della serie manga e anime Detective Conan

Persone 
 Alejandro Korn – medico, filosofo e politico argentino
 Arthur Korn – fisico, matematico ed inventore tedesco
 Arthur Korn – architetto ed urbanista tedesco
 David Korn – programmatore statunitense
 Dieter Korn – scienziato e paleontologo tedesco
 Jim Korn – ex hockeista su ghiaccio russo
 Korn Chatikavanij – politico thailandese
 M. F. Korn – scrittore statunitense
 Roland Korn – architetto tedesco
 Sandi Korn – modella e attrice statunitense
 Walter Korn – scrittore e scacchista ceco

Pagine correlate 
Corn

Altri progetti